Дуди́нская — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Дудинская, Наталия Михайловна (1912—2003) — артистка балета, педагог, народная артистка СССР (1957), лауреат четырёх Сталинских премий второй степени (1941, 1947, 1949, 1951).
 Дудинская, Валерия Игоревна (род. 1984, после смены фамилии Валерия Гай Германика) — российский кинорежиссёр. Топоним
 Дудинская — деревня в Устьянском районе Архангельской области России.
 Дудинская — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Первая Дудинская — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Вторая Дудинская — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 См. также
 Дудинская дворцовая волость — дворцовая волость великого государя в Козельском уезде, на реке Жиздре (1620—1721).